14º Prêmio TVyNovelas
7 de Maio de 1996

Novela: 
Lazos de Amor

Atriz: 
Lucero

Ator: 
Luis José Santander
O Prêmio TVyNovelas 1996 foi a 14ª edição do Prêmio TVyNovelas, prêmio entregue pela revista homônima aos melhores artistas e produções da televisão mexicana referente ao ano de 1995. O evento ocorreu no dia 7 de Maio de 1996 na Cidade do México. Foi transmitido pela emissora mexicana Canal de las Estrellas e apresentado por Erika Buenfil e Eduardo Santamarina. Os vencedores estão em negrito.

Melhor Novela

 Lazos de Amor
 La Dueña
 Retrato de Familia
 Maria la del barrio

Melhor História ou Adaptação

 Yolanda Vargas Dulché por AlondraMelhor Atriz

 Lucero por interpretar María Paula/María Guadalupe/María Fernanda Rivas Iturbe em Lazos de Amor Angélica Rivera por interpretar Regina Villareal em La Dueña
 Thalía por interpretar Maria de la Vega em Maria La del Barrio

Melhor Ator

 Luis José Santander por interpretar Nicolas Miranda em Lazos de Amor Ernesto Laguardia por interpretar Carlos Támez em Alondra
 Gonzalo Vega por interpretar Bruno LeBlanc em Alondra

Melhor Vilã

 Itatí Cantoral por interpretar Soraya Montenegro em María la del Barrio Cynthia Klitbo por interpretar Laura Castro Villareal em La Dueña
 Yolanda Andrade por interpretar Elvira Preciado Mariscal em Retrato de Familia

Melhor Vilão

 Salvador Sánchez por interpretar Macario em La Dueña Alejandro Tommasi por interpretar Nicolas Negrete em Retrato de Familia
 Guillermo García Cantú por interpretar Marcelo de Marís em Acapulco, Cuerpo e Alma

Melhor Atriz Principal

 Marga López por interpretar Doña Mercedes Iturbe em Lazos de Amor Irán Eory por interpretar Victoria de la Vega em María la del Barrio
 Sílvia Derbez por interpretar Milagros em Lazos de Amor

Melhor Ator Principal

 Enrique Lizalde por interpretar Enrico de Marchi em Si Dios Me Quita la Vida Eric del Castillo por interpretar Baldomero Díaz em Alondra
 Guillermo Murray por interpretar Alejandro Lazos de Amor

Melhor Atriz Coadjuvante

 Verónica Merchant por interpretar María Elisa Escobar em Alondra Carmen Salinas por interpretar Agripina Pérez em María la del Barrio
 Maty Huitrón por interpretar Ana Salas em Lazos de Amor

Melhor Ator Coadjuvante

 Otto Sirgo por interpretar Eduardo Rivas em Lazos de Amor Miguel Pizarro por interpretar Octavio Acosta em La Dueña
 Rafael Rojas por interpretar Francesco DeMarchi em Si Dios Me Quita la Vida

Melhor Atriz Jovem

 Ludwika Paleta por interpretar María de los Ángeles "Tita" de la Vega Hernández em María la del Barrio Anahí por interpretar Margarita LeBlanc em Alondra
 Karla Talavera por interpretar Rosi em Lazos de Amor

Melhor Ator Jovem

 Osvaldo Benavides por interpretar Fernando "Nandito" de la Vega Hernández em María la del BarrioMelhor Revelação Feminina

 Angélica Rivera por interpretar Regina Villareal em La Dueña Maite Embil por interpretar Emilia López Yergo em La Paloma
 Patricia Manterola por interpretar Lorena em Acapulco, Cuerpo y Alma

Melhor Revelação Masculina

 Francisco Gattorno por interpretar José María Cortés em La Dueña Juan Manuel Bernal por interpretar Geraldo Sandoval em Lazos de Amor
 Orlando Miguel por interpretar Osvaldo Larrea em Lazos de Amor

Melhor Produção

 Christian Bach e Humberto Zurita por Bajo Un Mismo RostroMelhor Tema Musical

 "Tengo Todo Contigo" interpretado por Alberto Ángel "El Cuervo" (La Dueña)Melhor Diretor

 Miguel Córcega e Mónika Miguel por Lazos de AmorMelhor Direção de Câmera

 Isabel Basurto e Alejandro Frutos por Lazos de AmorIdeia Original

 Emilio Larrosa, Verónica Suárez e Alejandro Pohlenz por El Premio MayorLançamento Feminino

 Patricia Manterola por interpretar Lorena em Acapulco, Cuerpo y Alma Alpha Acosta por interpretar Morelia Solórzano Ríos/Morelia Montero Iturbide/Amanda Weiss em Morelia
 Maite Embil por interpretar Emilia López Yergo em La Paloma

 Lançamento Masculino 

 Francisco Gattorno por interpretar José María Cortés em La Dueña

Melhor Cantora

 LuceroMelhor Cantor

 Luis MiguelCantora Revelação

 FeyCantor Revelação

 Enrique Iglesias'Prêmios especiais

 "Novela de Maior Audiência": María la del Barrio "10 Anos no Ar": Mujer, Casos de la Vida Real "Melhor Cenografia": José Luis Gómez Alegría por El Premio Mayor "Melhor Figurino": Silvia Terán e Lorena Pérez por Alondra "Melhor Ambientação": Sandra Cortés por Si Dios Me Quita la Vida''
 "Trajetória Artística": Javier López "Chabelo"
 "Os Lábios Mais Sensuais": Marisol Santacruz

Referências

Ligações externas

 Site oficial

Edições do Prêmio TVyNovelas